.

Varianti
Maschili: Baiolo
Femminili: Baiula

Varianti in altre lingue
Latino: Baiulus, Bajulus

Origine e diffusione
Nome che gode di scarsissima diffusione, portato da un santo martire romano; è basato sul termine latino baiulus (da cui l'odierno termine italiano "balivo"), che significa "facchino", "portatore"; va comunque notato che, secondo alcune fonti, il nome è dovuto a un errore di interpretazione del manoscritto originale.

Onomastico
L'onomastico cade il 20 dicembre, in ricordo di san Baiulo, martire a Roma con san Liberato in data ignota.

Persone

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine latina